Мунсеф Уарди () — канадский конькобежец марокканского происхождения.

Биография 
Дебютировал в Кубке мира в сезоне 2008/2009.

На дебютном чемпионате мира в спринтерском многоборье 2012 занял итоговое 10-е место. В первый день соревнований на дистанции 500 м занял третье место, побив личный рекорд.

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Канады